Тетте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тетте, Абдул Азиз (род. 1990) — ганский футболист, полузащитник.
 Тетте, Бенджамин (род. 1997) — ганский футболист, нападающий.
 Тетте, Джо (1941—2002) — ганский боксер-профессионал.
 Тетте, Дэвид (род. 1985) — киргизский и ганский футболист.
 Тетте, Самуэль (род. 1996) — ганский футболист, нападающий.

Другое 
 Мост делле Тетте — небольшой мост в Венеции (Сан-Поло).